Das Bank of the West Classic 2012 war ein WTA-Tennisturnier, das vom 9. bis zum 15. Juli 2012 in Stanford ausgetragen wurde. Es fand parallel zum WTA-Turnier von Palermo statt. 

Titelverteidigerin im Einzel war Serena Williams. Sie konnte in diesem Jahr das Turnier erneut gewinnen. Im Finale schlug sie ihre Landsfrau Coco Vandeweghe in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Es war bereits ihr vierter Titel in diesem Jahr sowie ihr 43. Titel in ihrer Profikarriere. Im Doppel waren Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko die Titelverteidigerinnen, sie nahmen jedoch beide nicht am Turnier teil. Im diesjährigen Doppelfinale siegte Marina Eraković zusammen mit ihrer Partnerin Heather Watson in zwei Sätzen gegen das topgesetzte Duo Jarmila Gajdošová und Vania King. Für Eraković war es bereits der sechste Doppeltitel, während es für Watson der erste Titel ihrer Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die topgesetzte Paarung im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)